«Santo Cristo» puede referirse a:

Religión 
 Santísimo Cristo, figura de Jesús de Nazaret, desde el punto de vista del cristianismo.

Edificios 
 Ermita del Santo Cristo, .
 Iglesia del Santo Cristo, .

 Asilo del Santo Cristo, Igualada, Barcelona, España.
 Puerta del Santo Cristo, Vivero, Lugo, España.

Toponimia

en Cuba 
 Santo Cristo, ciudad (:w:ht)

en Brasil 
 Santo Cristo, municipio de Rio Grande do Sul.
 Santo Cristo, barrio de Barra do Piraí (:w:pt)
 Santo Cristo, barrio de Río de Janeiro (:w:pt)
 Río Santo Cristo, cuace fluvial de Rio Grande do Sul.

en España 
 Cabra del Santo Cristo (C.P. 23550), municipio de la provincia de Jaén.

en Venezuela 
 Laguna del Santo Cristo, en el estado de Mérida.